Dodoma è la capitale della Tanzania. Dalla città prendono il nome anche:

 la regione di Dodoma
 il distretto urbano di Dodoma
 il distretto rurale di Dodoma